Se også 892 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald 

 
92
Artikler om enkelte år